Animal liberation (englisch „Befreiung der Tiere“) steht für:

 Animal Liberation. Die Befreiung der Tiere, Buch von Peter Singer zur Tierethik
 Animal liberation movement, politische Bewegung zur Durchsetzung von Tierrechten, siehe Tierrechtsbewegung
 Animal Liberation Front, eine internationale militante Tierrechtsorganisation

Siehe auch:
 Abolitionismus (Tierrechte)